Christopher Logue (1926-2011) – poeta britannico
Donal Logue (1966) – attore canadese
Lionel Logue (1880-1953) – scienziato e logopedista australiano
Michael Logue (1840-1924) – cardinale cattolico irlandese